Een cirkel die deel uitmaakt van de belijning van een sportveld, met name van een voetbalveld.
 Middencirkel (meetkunde)